Southport FC (celým názvem: Southport Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Southport v metropolitním hrabství Merseyside. Založen v roce 1881 pod názvem Southport Central FC. Od sezóny 2017/18 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou žlutá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Haig Avenue s kapacitou 6 008 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1881 – Southport Central FC (Southport Central Football Club)
 1918 – Southport Vulcan FC (Southport Vulcan Football Club)
 1921 – Southport FC (Southport Football Club)

Získané trofeje 
 Lancashire Senior Cup ( 1× )
 1904/05
 Liverpool Senior Cup ( 9× )
 1930/31, 1931/32, 1943/43, 1962/63, 1974/75, 1990/91, 1992/93, 1998/99, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1930/31
 Welsh Cup
 Semifinále: 1932/33
 EFL Cup
 2. kolo: 1962/63, 1963/64, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1975/76, 1977/78
 FA Trophy
 Finále: 1998/99
 EFL Trophy
 1. kolo (Sever): 2001/02, 2002/03

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1903: Lancashire League
 1903–1904: Lancashire Combination (Division Two)
 1904–1911: Lancashire Combination (Division One)
 1911–1915: The Central League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1967: Football League Fourth Division
 1967–1970: Football League Third Division
 1970–1973: Football League Fourth Division
 1973–1974: Football League Third Division
 1974–1978: Football League Fourth Division
 1978–1987: Northern Premier League
 1987–1993: Northern Premier League (Premier Division)
 1993–2003: Conference National
 2003–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2005: Conference North
 2005–2007: Conference National
 2007–2010: Conference North
 2010–2015: Conference Premier
 2015–2017: National League
 2017– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1881